The Front Runner puede referirse a:

 The Front Runner,  una novela escrita por Patricia Nell Warren, publicada en 1974.
 The Front Runner, película de 2018 basada en la novela de 2014 All the Truth Is Out: The Week Politics Went Tabloid de Matt Bai, protagonizada por Hugh Jackman.